Björn Almroth kan syfta på:

 Björn Almroth (skådespelare) – svensk skådespelare född 1986, medverkar i Ett hål i mitt hjärta från 2004
 Björn Almroth (översättare) – svensk översättare från ryska